Épouvante ! ()  est une série de livres-jeux en deux volumes écrite par James Herbert Brennan, parue en 1986 dans la collection Un livre dont VOUS êtes le héros. Elle fut traduite en français en 1987.

Titres 
Le Château de Dracula ()
Frankenstein le Maudit ()

Un hommage au cinéma d'épouvante 
Ces livres-jeu se déroulent dans l'univers du cinéma d'épouvante classique : Dracula et le monstre de Frankenstein. L'inspiration de l'Irlandais James Herbert Brennan provient du très britannique studio Hammer. Ainsi, son Château de Dracula rend hommage au film Le Cauchemar de Dracula (1959). L'inspiration cinématographique est revendiquée : en version originale, les paragraphes sont désignés comme des « Acts ».

Contenu et jeu 

Pour le jeu interactif sous forme de livre, voir l'article livre-jeu (à ne pas confondre avec le jeu de rôle).

Le mécanisme de jeu est particulier : dans chaque tome, on choisit d'incarner soit le célèbre monstre, soit son ennemi juré : Dracula ou le chasseur de vampires, le monstre de Frankenstein ou son créateur. Chaque personnage a des capacités particulières. Pour gagner de la place, les descriptions des lieux traversés par les deux personnages sont mises en commun au début du livre. Le jeu prend la forme d'un parcours de chasse, et s'achève par un duel au sommet.

Malgré le nom de la série, ces livres-jeu sont humoristiques et relèvent davantage de la parodie que de l'horreur... comme la série Quête du Graal du même auteur, qui adaptait avec humour la légende arthurienne.

Postérité 

D'autres livres-jeu utilisant deux points de vue existent, comme la bien nommée série Double Jeu de Simon Farell, Jon Sutherland, Martin Allen et Andrew Chapman (1986-1987). Deux lecteurs peuvent jouer en collaboration, ou un seul lecteur jouer les deux versions de l'aventure. Dans cette série, les livres sont publiés par paires, chaque point de vue occupant un volume entier.

La Malédiction des Baskerville (2015), paru chez Mégara Entertainment, est aussi un livre-jeu à double point de vue d'épouvante humoristique qui se présente comme une suite spirituelle à la série Épouvante !

Lien externe 
La série sur Planète LDVELH

it:Librogame EL#Horror classic